Царь может означать:
 Царь — монарх, цезарь, кайзер.
 «Царь» — самый крупный звучащий колокол России, в 2004 году поднят на колокольню Троице-Сергиевой Лавры.
 «Царь» — пассажирский пароход общества Петербургско-Петрозаводского пароходства.
 «Царь» — буксиро-пассажирский пароход в составе Аму-Дарьинской флотилии.
 «Царь» — пароход Русско-Американской линии (компании), построенный в 1912 году.
 Царь — , используемое в США обиходное название для федерального чиновника, назначенного президентом верховным куратором какого-либо круга вопросов.
 «Царь» — российский фильм 2009 года.
 «Царь» — российский производитель макарон.

Фамилия 
 Царь, Станислав (1882—1938) — маршал Сейма Польской Республики (1935—1938).

См. также 
 Царь-бомба — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1954—1961 гг.
 Царь-ванна — огромная гранитная чаша весом 48 тонн в Баболовском дворце.
 Царь всея Руси — краткий титул русских монархов в 1547—1721 гг.
 Царь горы — русская традиционная народная игра.
 Царьград (значения)
 Царь-дуб — название деревьев в ряде местностей Европы, в каждой из которых он считается старейшим деревом.
 Царь-книга — одно из названий Лицевого свода Ивана Грозного.
 Царь-колокол — самый крупный колокол России, не звучащий (расколот), находится в Московском Кремле.
 Царь-пушка — самая крупная по калибру пушка России, находится в Московском Кремле.
 Царь-пушка — огромное чугунное орудие береговой обороны типа «единорог», самая тяжёлая до XX века пушка России. Вес ствола 44 тонн, находящееся в Пензе.
 Царь-речка — небольшая река в Свердловской области, в Ивдельском городском округе.
 Царь-танк — танк Лебеденко 1915 года с огромными передними колёсами.
 ЦАР (значения)
 «TSAR» — дебютный и единственный альбом рок-группы «TSAR».